Sadilske (ukrainisch ; russische Entsprechung Sadelskoje/Задельское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Sadilske (Stryj)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Sadilske (Mukatschewo)